Епігенез — у геології — вторинні процеси, що зумовлюють будь-які зміни мінералів і гірських порід, у тому числі корисних копалин після їх утворення.
 Епігенез — у біології — вчення про зародковий розвиток організмів як процес, що здійснюється шляхом серії послідовних новооутворень.